Ängestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ängestjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (4,97 ha)
Ängestjärnarna (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,62 ha)
Ängestjärnarna (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,97 ha)
Ängestjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Ängestjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712098-168508), sjö i Vindelns kommun,  (5,28 ha)
Ängestjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 712885-170442), sjö i Vindelns kommun, 
Ängestjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714168-169819), sjö i Vindelns kommun, 
Ängestjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun, 
Ängestjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Ängestjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Ängestjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Ängestjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,9 ha)
Östra Ängestjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,46 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn